Virden ist der Name mehrerer Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Virden (Illinois)
 Virden (Kentucky)
 Virden (Montana)
 Virden (New Mexico)

in Kanada:
 Virden (Manitoba)